ani – spójnik
 państwo Ani
 miasto Ani
 Ani – osada rzymska
 papirus Ani
 Aa-ma-cheru
 ANI – plik kursora animowanego